Nagyítás alatt a következőket érthetjük:

 Nagyítás, optikai fogalom
 Nagyítás, Michelangelo Antonioni 1966-os filmje
 Nagyítás, társadalmi-politikai-kulturális hetilap.